Lituus (spiraal) - een wiskundig figuur
Lituus (trompet) - een soort trompet uit het oude Rome
Lituus (staf) - een staf uit het oude Rome
kromstaf - een gebogen staf